Laurentia steht für:

 Laurentia (Kontinent), der alte Kontinentalschild von Nordamerika
 (162) Laurentia, ein Asteroid
 in der Botanik der Name einer Pflanzengattung, Laurentia Adans., ein Synonym von Lobelia L. 
 Laurentia (Vorname), eine weibliche Form des Vornamens Lorenz